Az 1972-es 1. divisjon volt a 28. alkalommal megrendezett, legmagasabb szintű labdarúgó-bajnokság Norvégiában.

A címvédő a Rosenborg volt. A szezont a Viking csapata nyerte, a bajnokság történetében másodjára.

Tabella

Meccstáblázat

Statisztikák

Gólkirály 
 Egil Solberg (Mjøndalen) – 16 gól
 Johannes Vold (Viking) – 16 gól

Jegyzetek

További információk 
 

Norvég labdarúgó-bajnokság
Eliteserien szezonok